Каличто Авена Касас (; ) — колумбийский футболист, игравший на позиции вратаря.

Биография 
Авена родился 18 октября 1943 года в Сан-Антеро, помимо футбола занимался баскетболистом, софтболом и лёгкой атлетикой.

Авена дебютировал в профессиональном футболе в клубе «Мильонариос» в 1963 году. С этой командой ему удалось дважды стать чемпионом Колумбии. В 1965 году он перешёл в «Атлетико Хуниор», где выступал до 1970 года. Он представлял сборную Колумбии в квалификации к чемпионату мира 1966 года в матчах против команд Эквадора (две игры) и Чили.

20 декабря 2020 года он поступил в клинику после заражения COVID-19, и, хотя сначала ему удалось побороть болезнь (10 января его выписали), её последствия вызвали пневмонию. Авена скончался 21 января 2021 года в городе Лорика (Колумбия). О смерти футболиста сообщил его сын Луис Карлос Авена. Ему было 77 лет.

Примечания 

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Атлетико Хуниор»
Умершие от пневмонии
Умершие от COVID-19 в Колумбии